Александерсон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Александерсон, Ева (1911—1994) — шведская писательница, переводчик и издатель.
 Александерсон, Эрнест (1878—1975) — изобретатель электромашинного генератора переменного тока высокой частоты.